Расщепле́ние — многозначный термин, означающий разделение целого на составные части:
 Расщепление эго — психологический процесс.
 Расщепление горизонта — метод предотвращения петель маршрутизации.
 Расщепление нёба — полное расщепление губы и нёба.
 Расщепление голоса — приём пения, при котором к чистому звуку примешивается известная доля другого звука, нередко представляющего собой немузыкальный звук, то есть шум.
 Механическое расщепление — метод получения тонких плёнок кристаллов.
 Расщепление позвоночника

В программировании 
 Расщепление цикла () — оптимизация компилятора, которая пытается упростить цикл или устранить зависимости в цикле, разбив его на несколько частей, имеющих одно и то же тело исходного цикла и различные диапазоны счётчика.
 Расщепление тела цикла

См. также 

 Деление
 Перелом
 Разлом (значения)
 Разрыв
 Расщепление сознания (значения) — философский и социологический термин.
 Трещина (значения)